

Княжево — село, Хасковська область, община Тополовград

Княжево — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Княжево — присілок, Нікольський район, Вологодська область